Wei Wei est un patronyme porté par les personnalités suivantes :
 Wei Wei (1920-2008), un écrivain chinois ;
 Wei Wei (1922-), une actrice chinoise ;
 Wei Wei (1957-), une écrivain chinoise ;
 Wei Wei (1963-), une chanteuse chinoise ;
 Wei Wei (1989-), une joueuse chinoise de basket-ball.